Александр Михайлушкин:
 Михайлушкин, Александр Викторович (1943—2010) — народный артист Российской Федерации.
 Михайлушкин, Александр Иванович (род. 1941) — ректор Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.